Totonaco puede referirse a:

 La cultura totonaca, «civilización totonaca» o «pueblo totonaco»; pueblo indígena mesoamericano que en la actualidad habita principalmente en los estados de Veracruz y Puebla, en México.
 El idioma totonaco, macrolengua perteneciente a la familia totonaco-tepehua, y hablada por los totonacos.